Sittler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Sittler (1882–1963), deutscher Kommunalpolitiker
 Christian Sittler (* 1954), österreichischer Boxer
 Darryl Sittler (* 1950), kanadischer Eishockeyspieler
 Edward L. Sittler (1908–1978), US-amerikanischer Politiker
 Edward Vieth Sittler (1916–1975), deutsch-amerikanischer Autor und Hochschullehrer
 Friederike Sittler (* 1969), deutsche Journalistin und Theologin
 Heinrich Sittler, Administrativer Direktor der Österreichischen Bundesbahnen
 Lucien Sittler (1905–1987), französischer (elsässischer) Lehrer, Schriftsteller, Stadtarchivar und Redakteur
 Oliver Sittler (* 1976), deutscher Motorsportkommentator, Medientechniker und Produzent
 Peter Sittler (* 1973), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, Unternehmer, Interessensvertreter und Kommunalpolitiker
 Walter Sittler (* 1952), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Sidler